Pankrátor, a pankráció művelője
 A pankrátor (2008), Darren Aronofsky filmje